

Patronyme 
 Bob Boozer (1937), joueur américain de basket-ball
 Carlos Boozer (1981), joueur américain de basket-ball

Homonymie de patronyme